(1940-), militaire israelien.
 Manfred Sakel (1900-1957), psychiatre et neurophysiologiste polonais.

Divers 
 Cure de Sakel, en référence à Manfred Sakel.
Patronyme juif